Щербиновка () — посёлок городского типа в Торецкой городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. Почтовый индекс — 85287. Телефонный код — 6247.

История 
27 октября 1938 года Щербиновка получила статус посёлка городского типа.

Население 
Численность населения:

Примечания

Ссылки 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области

Посёлки городского типа Донецкой области